Schloss Heinersreuth steht für folgende Gebäude in Bayern:

 Schloss Heinersreuth (Heinersreuth) in der Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth
 Altes Schloss Heinersreuth (Wildensteiner Schlösschen) im Gemeindeteil Heinersreuth der Gemeinde Presseck, Landkreis Kulmbach
 Neues Schloss Heinersreuth im Gemeindeteil Heinersreuth der Gemeinde Presseck, Landkreis Kulmbach